{{Карточка сезона командного турнира
|Название     = Кубок Либертадорес 2020
|Оригинальное = 
|Логотип      = Maracanã 2014 g.jpg
|Ширина       = 290px
|Подпись      = «Маракана» в Рио-де-Жанейро — место проведения финала.
|Даты         = 21 января 2020 года — 30 января 2021 года
|Команды      = 32 (групповой этап)47 (всего)
|Сайт         = conmebol.com
|Победитель   =  Палмейрас
|Финалист     =  Сантос
|Матчей всего = 155
|Сыграно      = 155
|Забито       = 405
|Забито сред  = 2,62
|Бомбардиры   =  Фидель Мартинес (8 голов)
|Игрок        = 
|Предыдущий   = 2019
|Следующий    = 2021
}}Кубок Либертадорес 2020 (, ) — 61-й розыгрыш Кубка Либертадорес, главного международного клубного футбольного турнира Южной Америки, который проводится под эгидой КОНМЕБОЛ с 21 января 2020 года по 30 января 2021 года. Финальная игра состоится на стадионе «Маракана». Турнир был приостановлен после второго тура группового этапа из-за пандемии COVID-19 и возобновлён 15 сентября 2020 года, а финал был перенесён на 30 января 2021 года.

Победитель турнира «Палмейрас» примет участие в клубном чемпионате мира 2020 (который будет разыгран с 4 по 11 февраля 2021 года) и Рекопе Южной Америки 2021.

 Участники 

 Жеребьёвка 
Жеребьёвка квалификационных этапов и группового этапа состоялась 17 декабря 2019 года в 20:30 (UTC−3), в конференц-центре КОНМЕБОЛ в парагвайском городе Луке.

Сортировка команд проводилась на основании рейтинга клубов КОНМЕБОЛ'''. В скобках указано место команды в данном рейтинге. Сеяные команды будут проводить ответную встречу дома.

Для третьего квалификационного этапа жеребьёвка не проводилась. Команды сыграют стыковые матчи за выход в групповой этап по следующей сетке:
 Победитель пары C1 второго этапа — победитель пары C8 второго этапа
 Победитель пары C2 второго этапа — победитель пары C7 второго этапа
 Победитель пары C3 второго этапа — победитель пары C6 второго этапа
 Победитель пары C4 второго этапа — победитель пары C5 второго этапа

Расписание 
12 марта 2020 года КОНМЕБОЛ объявил, что турнир будет временно приостановлен после второго тура из-за пандемии COVID-19, а матчи третьего тура, первоначально запланированного на 17-19 марта 2020 года, перенесены на более позднюю дату, которая еще не утверждена. 10 июля 2020 года КОНМЕБОЛ объявил о новом расписании на оставшуюся часть турнира.

Квалификационные этапы

Первый квалификационный этап 
Первые матчи были сыграны 21-22 января, ответные матчи — 28-29 января 2020 года.

|}

Второй квалификационный этап 
Первые матчи были сыграны 4-6 февраля, ответные матчи — 11-13 февраля 2020 года.

|}

Третий квалификационный этап 
Первые матчи были сыграны 18-20 февраля, ответные матчи — 25-27 февраля 2020 года.

|}

Квалификация во второй этап Южноамериканского кубка 2020 
Две лучшие команды, выбывшие в третьем этапе, вышли на второй этап Южноамериканского кубка 2020. В рейтинге команд учитывались только матчи третьего этапа.

Групповой этап

Группа A

Группа В

Группа С

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

1/8 финала 

|}

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Бомбардиры 
  Фидель Мартинес ( «Барселона») — 8 голов
  Рафаэль Сантос Борре ( «Ривер Плейт») — 7 голов
  Эдуардо Сальвио ( «Бока Хуниорс») — 6 голов

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 2020 на сайте КОНМЕБОЛ

Кубок Либертадорес 2020